

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 6 podstawowych
 Chełm – miasto
 Chełm – część miasta Gdańsk
 Chełm – część miasta Kraków, w delegaturze Kraków-Krowodrza
 Chełm – część miasta Myślenice
 Chełm – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna 
 Chełm – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Malczyce 
 Chełm – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia 
 Chełm – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom 
 Chełm – przysiółek wsi Mniszów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko
 Chełm – część wsi Dąbrówka Szczepanowska w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna 
 Chełm – część wsi Śliwnica w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko 
 Chełm – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński

Góry, wzniesienia 
 Chełm (780 m) – góra w Beskidzie Niskim (woj. małopolskie)
 Chełm (613 m) – wzniesienie w Paśmie Lubomira i Łysiny (woj. małopolskie)
 Chełm (793 m) – góra w Beskidzie Wyspowym (woj. małopolskie)
 Chełm (603 m) – góra w Beskidzie Makowskim (woj. małopolskie) 
 Chełm Wschodni (581 m) – góra w Beskidzie Makowskim (woj. małopolskie) 
 Chełm (528 m) – góra na Pogórzu Strzyżowskim (woj. podkarpackie)
 Chełm (483 m) – góra w Karkonoszach (woj. dolnośląskie)
 Chełm (464 m) – góra na Pogórzu Śląskim (woj. śląskie)
 Chełm (371 m) – wzniesienie w Garbie Tenczyńskim (woj. małopolskie) 
 Chełm (108 m) – wzniesienie na Pojezierzu Ińskim (woj. zachodniopomorskie)

Inne 
 Chełm – mezoregion fizycznogeograficzny (341.11), garb na Wyżynie Śląskiej (woj. śląskie i opolskie)
 Chełm – jezioro w północno-zachodniej Polsce, na Wysoczyźnie Łobeskiej, położone w woj. zachodniopomorskim
 Chełm – polska nazwa miejscowości Kollm w Saksonii
 Chełm – stacja kolejowa
 Chełm – gmina wiejska z siedzibą w Chełmie
 Chełm – dawna gmina w guberni lubelskiej
 Chełm – dawna gromada w obecnym Chełmie Śląskim

Zobacz też 

 Chełm Dolny, Chełm Górny, Chełm Gryficki, Chełm Śląski, Chełm Żarski
 Góra Chełm
 hełm
 inne hasła rozpoczynające się od chełm